Anglické slovo posh má vícero použití a významů:

Posh (čti „poš“) je neformální označení pro horní společenskou vrstvu či třídu, tzv. „upper class“; označení „posh restaurace“ pro luxusní, snobskou, či stylovou.

Zábava 
 Posh (album), album od Patrice Rushen z roku 1980 
 Posh!, píseň z roku 1968 z muzikálu Chitty Chitty Bang Bang
 Posh (seriál), filipínský seriál z roku 2006
 Posh (hra), divadelní hra z roku 2010, kterou napsala britská dramatička Laura Wade
 The Riot Club, filmová adaptace hry z roku 2014, původně nazvaná Posh
 Victoria Beckham, přezdívaná „Posh Spice“, když ještě byla členkou Spice girls

Počítače 
 Plain Old Semantic HTML, pojem používaný mikroformátovou komunitou pro některá použití technologie semantic HTML
 Poshlib, Portable Open Source Harness, statická knihovna
 PowerShell, někdy zkracovaný jako PoSh

Jiné 
 Peterborough United FC, anglický fotbalový klub, přezdívaný „The Posh“, honosní
 Polyolefin, Polyolefin Oligomeric Saturated Hydrocarbon, zkráceně POSH (též MOSH, MOAH)
 získaná výslovnost, někdy považovaný za honosný přízvuk („posh accent“), zmiňovaný v souvislosti s výukou angličtiny, že by se kromě gramatiky a slovní zásoby měla učit i fonetická stránka jazyka, tedy „standardní výslovnost“

Odkazy

Reference

Související články 
 Posch, příjmení
 Bacha posh, kulturní praxe v některých částech Afghánistánu a Pákistánu
 Pish Posh, dětský román od Ellen Potter
 hipster
 POŠ

Externí odkazy 
 O původu slova pošušňat, bartosovanatasa.blog.respekt.cz; Nataša Bartošová; Respekt; rubrika: Blogy Respektu. Zveřejněno: 21. 7. 2013 19:07. Navštíveno: 2020-09-15.